Села:
 Червонопілля — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Червонопілля — Миколаївська область, Березнегуватський район